Sternengraben ist ein Gewässername:

 Sternengraben (Nau), rechter Zufluss der Nau nach Langenau, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Sternengraben (Weggentalbach), rechter Zufluss des Weggentalbachs bei Remmingsheim, Gemeinde Neustetten, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg